Chabu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chabu (socken i Kina), Inre Mongoliet, 
 Cabu (socken), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar